Niederhof heißen folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Niederhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Niederhof (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Niederhof (Crinitz), Wohnplatz der Gemeinde Crinitz, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Niederhof (Engelskirchen), Ortsteil der Stadt Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederhof (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Niederhof (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Niederhof (Marsberg), Weiler der Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederhof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Niederhof (Mickhausen), Ortsteil der Gemeinde Mickhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Niederhof (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis
 Niederhof (Murg), Ortsteil der Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Niederhof (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Niederhof (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Niederhof (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Niederhof (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederhof (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Niederhof (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederhof (Wustermark), Wohnplatz der Gemeinde Wustermark, Landkreis Havelland, Brandenburg

in Frankreich:
 Niderhoff, Gemeinde im Département Moselle

in Österreich:
 Niederhof (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Niederhof (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Niederhof (Gemeinde Bruck), Ortschaft von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Niederhof (Gemeinde Jerzens), Rotte in der Gemeinde Jerzens, Tirol

in Polen:
 Niederhof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Księży Dwór (Działdowo), Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Niederhof, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Nisko (Bisztynek), Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Tschechien:
 Dolní Dvůr, Gemeinde im Riesengebirge in Tschechien 

Siehe auch:
 Niederhofen (Begriffsklärung)
 Niedernhof (Begriffsklärung)
 Niedernhofen
 Niederhoff